La Copa de Francia 2012-13 es la edición 96 del más prestigioso torneo del fútbol francés. Esta otorga un cupo directo a la fase de grupos de la Liga Europea de la UEFA 2013-14.

Fase final

Véase también 

 Ligue 1 2012-13
 Ligue 2 2012-13
 Copa de la Liga de Francia 2012-13
 Supercopa de Francia

2012/13
Fútbol en 2012
Fútbol en 2013